Мейстарадейлдин 1974 () — 32-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 21 апреля 1974 года и закончился 15 сентября 1974 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1974
Фарерские острова
1974 год на Фарерских островах